Филипп III Арридей — единокровный брат Александра Македонского.
 Филипп III Испанский — король Испании (1598−1621), король Португалии (1598−1621, как Филипп II), герцог Люксембурга (1598−1621).
 Филипп III Смелый — король Франции (1270—1285)
 Филипп III Добрый — герцог Бургундии.
 Филипп III Наваррский — король Наварры (1335—1342)
 Филипп IV Испанский — король Испании (с 31 марта 1621), король Португалии и Альгарвы (1621—1640, как Филипп III).